Homburg eller Hombourg kan syfta på:

Homburghatt – en filthatt
Homburg (sång) – en progressiv rocklåt från 1967 av Procol Harum.

Personer
 Daniel Brendel von Homburg (1523–1582)
 Dietrich von Homburg († 1225)
 Ernst Christoph Homburg (1605–1681), en evangelisk psalmdiktare, översättare och poet
 Hermann Homburg (1874-1964), politiker i Australien 
 Wilhelm von Homburg (1940-2004), en tysk boxare och skådespelare

Geografi

Frankrike 

 Hombourg – en kommun i Haut-Rhin
 Hombourg-Haut – en kommun i Moselle
 Hombourg-Budange – en kommun i Bas-Rhin

Schweiz 

 Homburg, Schweiz, ort och kommun, Thurgau,

Tyskland 

 Homburg, Saarland – en stad i Saarland, 
 Bad Homburg – stad och spa i Hessen, Tyskland (även känt som Homburg vor der Höhe)

Se även
Hamburg